Шейх Діабате ():

 Шейх Діабате  — малійський музикант;
 Шейх Діабате (* 1988) — малійський футболіст